Als Phasenlehre werden verschiedene Stufenmodelle der Entwicklung bezeichnet:
 in der Entwicklungspsychologie
 die triebtheoretische Phasenlehre der Triebtheorie von Sigmund Freud
 die Phasenlehre der Jugendentwicklung von Oswald Kroh
 bezogen auf Metalle das Gesetz der Phasenlehre von Emil Heyn